Nome může být:

 Nome – město na Aljašce
 Cape Nome – mys na Aljašce
 Nome (Norsko) – obec v Norsku
 Nome (Texas) – město v Texasu
 Nome (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě
 Nome (Queensland) – město v Queenslandu

Externí odkazy